Аренгите (Arenga) са род растения от семейство Палмови (Arecaceae).

Таксонът е описан за пръв път от Огюстен Пирам дьо Кандол през 1800 година.

Видове

Бележки 

Палмови